Torseur steht für:

 G-Torseur, ein mathematisches Objekt aus der Gruppentheorie
 In der Mechanik die französische Bezeichnung für Schraube, siehe Schraubentheorie